Минулорічна чемпіонка Слоун Стівенс програла в третьому колі Татьяні Марії.

Ешлі Барті перемогла в Маямі уперше, здолавши  Кароліну Плішкову 7–6(7–1), 6–3. Як наслідок вона вперше потрапила до чільної десятки світового рейтингу.

Попри програш у третьому колі Наомі Осака зберегла за собою звання першої ракетки світу. Перед початком турніну на лідерство у рейтингу претендували також  Сімона Халеп, Петра Квітова, Анджелік Кербер та Еліна Світоліна.

Сіяні тенісистки 
Усі сіяні тенісистки починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні тенісистки

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка

First qualifier

Second qualifier

Third qualifier

Fourth qualifier

Fifth qualifier

Sixth qualifier

Seventh qualifier

Eighth qualifier

Ninth qualifier

Tenth qualifier

Eleventh qualifier

Twelfth qualifier

Джерела
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації

Посилання на джерела

Miami Open, жінки, одиночний розряд
Miami Open 2019